Elberton désigne :

Elberton, un village anglais.

Elberton, une ville de Géorgie ;
Elberton, une ville de l’État de Washington.